Coptopsyllidae — семейство блох. Около 20 видов. Главным образом, Западная и Средняя Азия. В Африке встречается один вид — Coptopsylla wasiliewi. Паразиты грызунов семейства песчанковые. Блохи этого семейства характеризуются генерализованными чертами строения головы и груди, вероятно, демонстрируя примитивное состояние для подотряда Pulicomorpha.

 
 
 
 
 Другие

Примечания

Литература 
 Котти Б. К., Мунякина А. Ю. (2008). Блохи семейства Coptopsyllidae Wagner, 1928 (Insecta, Siphonaptera) фауны России и сопредельных стран // Проблемы развития биологии и экологии на Северном Кавказе — Ставрополь: СГУ, 2008. — С. 127—128.
 Lewis R. E. (1974). Notes on the Geographical Distribution and Host Preferences in the Order Siphonaptera. Part 4. Coptopsyllidae, Pygiopsyllidae, Stephanocircidae and Xiphiopsyllidae // J. Med. Entomol. 1974. Vol.11, N 4. P.403-413.

Ссылки 
 Coptopsyllidae — Encyclopedia of Life 
  Coptopsyllidae — Catalogueoflife.org 
 Coptopsyllidae — Discoverlife.org 
 Coptopsyllidae — Globalspecies.org 
 Fleas of the World 

Блохи
Семейства насекомых